Parzudaki ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Parzudaki (1806–1889), französischer Ornithologe
 Émile Parzudaki (1829–1899), französischer Naturalienhändler